Kramarica je lahko:

 Kramarica, vrh (1124 m), v Smrekovškem pogorju
 Koroška Kramarica, potok, ki teče  izpod Kramarice oz. Smrekovškega pogorja, se izlije v Javorski potok, ta pa v Mežo
 Štajerska Kramarica, potok, ki teče izpod Kramarice oz. Smrekovškega pogorja, se združi z Ljubijo, ki se izliva v Savinjo